Taor kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Taor (ort), Opsjtina Zelenikovo,

Serbien 

 Taor (samhälle),